Richard II. může být:

 Richard II. (1367–1400) – anglický král v letech 1377–1399
 Richard II. Normandský zvaný Dobrý († 1026) – normandský vévoda v letech 996–1026

v kultuře
 Richard II. (Shakespeare) – hra Williama Shakespeara o anglickém králi Richardu II.
 Richard II., část první – anonymní hra z 90. let 16. století pojednávající o událostech, které předcházely Shakespearovu Richardu II.

Rozcestníky - jméno
Rozcestníky - panovník